Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2011 (kobiety)
 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2011 (mężczyźni)